Sixto de Borbón puede referirse a:
Sixto Fernando de Borbón Parma (1886-1934), décimo cuarto hijo de Roberto I de Parma;
Sixto Enrique de Borbón Parma (1940-), sobrino del anterior, segundogénito de Javier de Borbón Parma y líder de una rama del carlismo como regente.

Sixto de Borbon (desambiguacion)